Jedinstvena hrvatska nogometna liga (također i kao Hrvatska republička nogometna liga, Jedinstvena prva hrvatska nogometna liga), je bila trećeg ranga natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1987./88. Formirana je od najboljih klubova dotadašnje četiri skupine Hrvatske republičke lige - Sjever, Istok, Zapad i Jug, koje su sezoni 1987./88. postale II. hrvatska nogometna liga.  
U ligi je sudjelovalo 16 klubova, a prvak je bio Zagreb.  
Za 1988./89. je provedene reorganizacija ligaških natjecanja. Jedinstvena hrvatska liga je ukinuta, te je većina njezinih sudionika prešla u nove Međurepubličke lige - Zapad, Sjever i Jug. Četiri skupine II. hrvatske nogometne lige su postale najviši republički stupanj natjecanja u Hrvatskoj i četvrti u Jugoslaviji.

Ljestvica 

 Borovo Naselje ranije dio Borova, danas dio Vukovara
 Hrvatska liga je u sezoni 1988./89. podijeljena u četiri skupine: Istok, Jug, Sjever i Zapad
 Većina klubova iz dotadašnje Hrvatske lige postali su članovi novoosnovanih  Međurepubličkih liga, koje su postale treći rang jakosti.
 Istra, Lučki radnik i Omladinac prešli su u natjecanja četvrtog ranga i postali članovi Hrvatske lige - Zapad (Istra, Lučki radnik) i Hrvatske lige - Sjever (Omladinac).

Rezultatska križaljka

Povezani članci 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu
 II. Hrvatska nogometna liga – Istok 1987./88. 
 II. Hrvatska nogometna liga – Jug 1987./88. 
 II. Hrvatska nogometna liga – Sjever 1987./88. 
 II. Hrvatska nogometna liga – Zapad 1987./88. 
 Republička nogometna liga Bosne i Hercegovine 1987./88.

Vanjske poveznice

Izvori 

 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 233

1987-88 
1987-88 Hrvatska